Сан Луис се може односити на:
 Сан Луис (Аргентина)
 Сан Луис (Куба)
 Сан Луис (Аризона)